Titania (maan), een maan van Uranus
Titania (Shakespeare), een personage in William Shakespeares A Midsummer Night's Dream
Titania (automerk), een Italiaans automerk
Titanium(IV)oxide